Left Hand Path steht für:
 den Pfad zur linken Hand, eine Glaubensrichtung
 Left Hand Path (Album), ein Album der schwedischen Band Entombed